Vădaș, Vadăș:
 Vădaș (), o localitate în județul Mureș, Transilvania, România

Vadăș 
 Râul Vadăș, Pârâul Umbros (), județul Covasna, un afluent al Pârâului Umbros
 Râul Vadăș, Valea Crișului (), județul Covasna, un curs de apă afluent al râului Valea Crișului

Vezi și 
 Vânători, întrecut: Vădas (), un sat în județul Arad, în Câmpia Crișurilor, pe Râul Leveleș, aparține de comuna Mișca
 Vadász

 Vânători

Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din maghiară